Юйцзянь (*玉澗, даты рождения и смерти неизвестны) — китайский художник времён эпохи Южная Сун, ведущий представитель чаньской живописи.

Жизнеописание 
Юйцзянь («Нефритовый поток») является самой загадочной фигурой из живописцев, представляющих основанную на принципах чань-буддизма (чань-цзун) школу чаньськой живописи, основателем которой считается Муци. В синхронных письменных источниках упоминаются два чаньских монаха, которых можно отождествить с этим легендарным мастером: Ин Юйцзянь (莹玉涧) и Жофень (若芬). Сведения о первом из них исчерпываются тем, что он жил в столичном монастыре Цзинцисы (г. Линьань на месте современного г. Ханчжоу, провинция Чжэцзян). Сведения о другом немного более подробные: известно, что он был уроженцем юго-востока Китая (современная провинция Чжэцзян), в миру носил имя Цао Чжуншу (曹仲石). Жофень тоже проживал в одном из столичных монастырей (Шанчусы), занимаясь там пейзажной живописью, а на склоне лет вернулся в родные края и, поселившись в уединении, взял псевдоним «Нефритовый поток».

Творчество 
Юйцзянь признан самым чаньским художником-пейзажистом, в стилистике которого пейзаж достиг предельной эскизности, практически превратившись в живописную абстракцию. Известны четыре картины, ему приписывают: «Лушань пубу» («Горы Лушань в брызгах водопада», шелк, тушь. Музей Токугава, г. Нагоя, Япония), «Дунтин эту Юэ» («Осенний месяц над озером Дунтин». Национальный музей, г. Токио), "Юаньпу гуйфань» («Лодки, что возвращаются к удаленной мели». музей Токугава, г. Нагоя) и «Шань шицин лань» («Горная деревня в рассеивающемся тумане». Коллекция Ёсикава, Япония). Последние три произведения являются фрагментами (высота ок. 30, длина ок. 80 см) единого свитка под названием «Сяосян бацзин» («Восемь видов рек Сяо и Сян»), который, по преданию, был разрезан на куски по приказу сёгуна, который хотел одновременно созерцать все образующие его пейзажи.

Наибольший интерес представляет картина «Горная деревня в рассеивающемся тумане», которая лишена даже едва намеченных изображений; её композиция сводится к контурам-намекам, образованных размывами и пятнами туши, предельно далекими от передачи структур, присущих объектам внешнего мира, и обладающими собственной структурой и выразительностью. Написанные подобным образом пейзажи могли быть эффективно использованы как объекты медитации, поскольку (благодаря отсутствию изобразительности) способствовали вытеснению мыслей из сознания зрителя. Важная особенность живописной техники художника — это решительный отказ от всего многообразия технических приемов, составляющих арсенал традиционного китайского живописца. На картине Юйцзяня не увидим ни штрихов, с помощью которых выписывались раньше рельефы поверхностей гор и камней, ни точек, обозначавших растительность отдаленных вершин, ни размывов туши, широко использовавшихся художниками для сообщения между собой отдельных объёмов, ни тем более тщательно выписанных с помощью тонких штрихов листьев деревьев. Отказавшись от всего этого многообразия и полностью пренебрегая законом соответствия изображения рода предмета, Юйцзянь пишет горы только пятнами туши, сооружения и человеческие фигурки — жёсткой сухой линией. Пятна, нанесенные стремительно, даже грубо, практически однородны, не представляют разнообразие оттенки туши, разбросанные по поверхности свитка как бы случайно. Но эта случайность обманчива. Более того, именно в результате чётко выстроенной композиции картины, пятна туши делаются горными вершинами, выступающими из густого тумана, связанными между собой подвесным мостом, вершинами, по тропам на склонах которых движутся человеческие фигурки.

Источники 
 Munsterberg H. Zen and Oriental Art. Tokyo, 1965
 http://blog.sina.com.cn/s/blog_6b04deac0100o017.html 

Художники Китая